Cidade Real kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Provincia de Ciudad Real, provins, Kastilien-La Mancha, 
 Ciudad Real (provins), provinshuvudstad, Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar